De Kazachse voetbalclub Sjachtjor Karaganda speelt sinds 2006 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Sjachtjor Karaganda

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Kazachstan
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Sjachtjor Karaganda
Sjachtjor Karaganda